Василий Гиляровский:
 Гиляровский, Василий Алексеевич (1875/1876—1959) — российский психиатр, в 1944—1952 гг. директор созданного им Института психиатрии АМН
 Гиляровский, Василий Михайлович (1822—1902) — протоиерей, духовный писатель, проповедник.
 Примечания